Баширов () — . Известные носители:
 Баширов, Александр Николаевич (род. 1955) — российский актёр и режиссёр.
 Баширов, Алиаскер (род. 1979) — бывший туркменский боксёр-любитель.
 Баширов, Алибаба Баба оглы (1914—1978) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1951).
 Баширов, Габид Оскарович (1902—1963) — участник становления Советской власти в Якутии, партийный работник.
 Баширов, Гумер Баширович (1901—1999) — российский писатель, редактор, очеркист.
 Баширов, Зариф Шарафутдинович (Зариф Башири; 1888—1962) — татарский советский писатель, переводчик, публицист и этнограф, педагог. Писал на татарском, башкирском, уйгурском, арабском, узбекском и русском языках.
 Баширов, Лёма Ахмадович (1936—2011) — российский религиовед и исламовед, доктор философских наук, профессор.
 Баширов, Марат Фаатович (род. 1964) — российский политтехнолог, и. о. председателя Совета министров ЛНР в 2014 году.
 Баширов, Масгут Зайнетдинович (1908—1978) — композитор, педагог.
 Баширов, Раджаб-Дибир Гусейнович (1944—2014) — советский партийный деятель, избиравшийся в Верховный Совет СССР.
 Баширов, Радик Минниханович (род. 1935) — член-корреспондент АН Республики Башкортостан, доктор технических наук.
 Баширов, Рафаиль Завдатович (род. 1954) — советский спортсмен (самбо и дзюдо), российский тренер; почётный гражданин города Кувандык.
 Баширов, Усман Цокаевич (род. 1964) — министр труда, занятости и социального развития Чечни.
 Баширов, Фарид Баширович — агроном, виноградарь, лауреат Сталинской премии (1951).
 Баширов, Хан Мирзаханович (род. 1954) — советский и российский дагестанский пианист, писатель и киноактер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2009).

Женщины

См. также 
 Басиров
 Башаров
 Боширов